Termin malonil-KoA:4-kumaroil-KoA maloniltransferaza (ciklizacija) ima više značenja.
 Naringenin-halkon sintaza
 Trihidroksistilben sintaza